tigrinya nyelv
 tigrinya nép
 Tigrinya (szövetségi állam)